Иоффе, Борис (род. 1968) — композитор.
 Иоффе, Борис Лазаревич (1926—2022) — советский и российский физик-теоретик, член-корреспондент АН СССР.